Лучо Гонсалес (), с рождено име Луис Гонсалес е аржентински футболист, от 2003 година играе за националния отбор на Аржентина. От 2012 година се състезава във ФК Порто, дотогава играе в отборите Клуб Атлетико Уракан, Ривър Плейт и Олимпик Марсилия.

Биография 
Луис Гонсалес е роден на 19 януари 1981 година в град Буенос Айрес, Аржентина. Започва кариерата си като юноша през 1998 година, в аржентинския отбор Клуб Атлетико Уракан.

Статистика по сезони

Източници

Външни препратки 

 Профил на Лучо Гонсалес  в Winner.bg
 Профил на Лучо Гонсалес в Lequipe.fr 

Аржентински футболисти
Футболисти на ФК Порто
Футболисти на Уракан
Футболисти на Ривър Плейт
Футболисти на Олимпик Марсилия